Il gruppo della spangolite è un gruppo di minerali.

Minerali del gruppo della spangolite 
 Guarinoite
 Jamborite
 Schulenbergite
 Spangolite
 Thérèsemagnanite

Note 

Spangolite